Stampin’ Ground — британская грув-метал-группа из Челтнема, активная с 1995 по 2006 годы и вновь с 2014. Группа выступала на одной сцене с такими коллективами, как Anthrax, Chimaira, The Haunted, Agnostic Front, Sick of it All, Soulfly, Arch Enemy, а также выступала на главной сцене Download Festival в 2003 году.

Участники 
 Adam Frakes-Sime — вокал (1998—2006)
 Scott Atkins — гитара (1995—2006)
 Antony «Mobs» Mowbray — гитара (1995—2006)
 Ben Frost — бас гитара (2003—2006)
 Neil Hutton — барабаны (2002—2006)
 Ian Glasper — бас гитара (1995—2003)
 Adrian «Ade» Stokes — барабаны (1995—2002)
 Heath Crosby — вокал (1995—1997)

Дискография 
 Dawn Of Night 7 сингл (1996)
 Starved 7 сингл (1996)
 Stampin' Ground Mini-CD (1996)
 Demons Run Amok (1997)
 An Expression Of Repressed Violence (1998)
 The Darkside Versus the Eastside (Сплит Mini-CD с Knuckledust) (1999)
 Carved From Empty Words (2000)
 Trapped In The Teeth Of Demons live 10" (limited edition picture disc) (2003)
 A New Darkness Upon Us (2003)

Примечания

Ссылки 
 
 

Музыкальные коллективы Англии
Хардкор-группы Великобритании
Хеви-метал-группы Великобритании